Dietrich Hermann von Merveldt zu Westerwinkel ist der Name folgender Personen:

* Dietrich Hermann I. von Merveldt zu Westerwinkel (1598–1658), Kanzler, Geheimrat und Kämmerer
 Dietrich Hermann II. von Merveldt zu Westerwinkel (1624–1688), Amtsdroste in Wolbeck sowie Domherr in Münster, Minden und Osnabrück